Брусс () — назва кількох територіально-адміністративних одиниць у Франції:
 Брусс — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез
 Брусс — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Брусс — муніципалітет у регіоні Окситанія, департамент Тарн

Див. також 
 Брус (значення)